Flemington kan syfta på:

Geografi

Australien

 Flemington, Victoria

USA

 Flemington, Georgia
 Flemington, Missouri
 Flemington, New Jersey
 Flemington, Pennsylvania
 Flemington, West Virginia